XII розыгрыш Мировой лиги проходил с 11 мая по 30 июня 2001 года с участием команд из 16 стран мира.

Финальная часть сыграна в спортивно-концертном комплексе Spodek польского города Катовице. Победителем соревнования стала сборная Бразилии.

Система соревнования 
Впервые в розыгрыше самого престижного коммерческого турнира мужских сборных приняли участие 16 команд. На интерконтинентальном раунде они были разбиты на четыре группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места; сборной Польши на правах организатора было гарантировано место в «Финале восьми» независимо от результатов интерконтинентального раунда.

Восемь финалистов были вновь разделены на две группы. Команды, занявшие по итогам круговых турниров в группах 1-е и 2-е места, по системе плей-офф разыграли медали Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

«Финал восьми» в Катовицах

Группа E

Группа F

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала восьми».

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Мировая лига-2001 на сайте FIVB

Мировая лига (волейбол)
2001 год в волейболе